Rejestrator zakłóceń – w elektroenergetyce jest to urządzenie przeznaczone do rejestracji sygnałów analogowych i cyfrowych w obrębie nadzorowanego obiektu elektroenergetycznego. Rejestratory
są urządzeniami cyfrowymi opartymi na technice mikroprocesorowej wyposażonymi w moduły wejść analogowych i cyfrowych, przetwornik analogowo-cyfrowy, jednostkę obliczeniową oraz bufor pamięci. Praca rejestratorów skupia się na analizie i rejestracji zaistniałego zakłócenia. Analiza ta dostarcza informacji o przebiegu zakłócenia oraz sposobie jego eliminacji. Dodatkowo większość produkowanych rejestratorów umożliwia pomiar i odczyt aktualnego stanu monitorowanych obiektów.

Bibliografia 
 
 mgr inż. Mariusz Talaga, mgr inż. Tadeusz Melecki, mgr inż. Tomasz Bialik: Systemy rejestracji i analizy zdarzeń i zakłóceń w urządzeniach elektroenergetycznych, na przykładzie konkretnych aplikacji, Seminarium IX - Automatyka elektroenergetyczna-problematyka eksploatacji i modernizacji, 2004.

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa